Nihonbashi steht für:
 den heutigen Tokioter Stadtteil Nihonbashi
 einen Fluss, siehe Nihonbashi (Fluss)
 einen Bezirk der früheren Stadt Tokio, Nihonbashi-ku (Tokio)